Лома Магеј има више значења:

 Лома Магеј (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лома Магеј (Ваутла де Хименез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику